49-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 3-4 марта 2018 года на «Конькобежном стадионе Чанчуна» в Чанчуне, Китай. В соревнованиях планировалось участие по 28 спортсменов.

Рекорды катка

Мужчины

Женщины

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины 

WDR - снялся с соревнований

Женщины 

* с падением

WDR - снялась с соревнований

Ссылки 
 Communication N 2118 .
 Расписание и результаты на сайте ИСУ .

2018 год в конькобежном спорте
2018